Amt Kyllburg bezeichnet

 ein kurtriersches Amt, siehe Amt Kyllburg (Kurtrier)
 ein prußisches Amt, siehe Amt Kyllburg (Preußen)